Komuna Qendër kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Komuna e Qendrës (kommun i Albanien, lat 40,77, long 19,55), Fier prefektur, 
 Komuna e Qendërit, kommun, Shkodër prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar